Johann Ruland ist der Name folgender Personen:

* Johann Gerhard Ruland (1785–1854), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf
 Johann Seger Ruland (1683–1745), deutscher Apotheker und Weinbauer

Siehe auch:
 Johannes Ruland